Angyalok városa 1980-ban bemutatott amerikai film, rendezte: Philip Leacock és Steve Carver
 Angyalok városa 1998-ban bemutatott amerikai-német film, rendezte: Brad Silberling

Hasonló címmel
 Az angyalok városa 1990-ben bemutatott amerikai film, rendezte: Eric Karson